Das Adjektiv baltisch bezieht sich auf:
 Baltikum
 baltische Staaten
 Balten
 baltische Sprachen
 Baltischer Landrücken
 Baltische Straße
 die Ostsee (Mare Balticum)

Siehe auch: